Валландер — название экранизаций романов Хеннинга Манкеля о комиссаре Курте Валландере
 Валландер (телесериал, Швеция)
 Валландер (телесериал, Великобритания)

См. также